Christoph Halper (1998) – calciatore austriaco
 Gus Halper (1992) – attore statunitense
 Jeff Halper (1946) – antropologo e attivista israelo-statunitense
 Jürgen Halper (1974) - ex calciatore e dirigente calcistico austriaco